«Уличный боец» — это название имеют несколько фильмов:

Фильмы 
 Уличный боец (фильм, 1974) — фильм с Сонни Чибой в главной роли, реж. Сигехиро Осава (Япония).
 Уличный боец (фильм, 1994) — фильм с Жан-Клодом Ван Даммом и Кайли Миноуг в главных ролях, реж. Стивен Э. Де Соуза (США, Япония).
 Стритфайтер — фильм 2009 года с Кристин Кройк и Майклом Кларком Дунканом в главных ролях, реж. Анджей Бартковяк (США).
 Уличный боец: Кулак убийцы (2014) — В ролях: Того Игава, Крис Ховард. Режиссёр: Джои Анса

Мультфильмы 
 Уличный боец II — полнометражный аниме-фильм 1994 года, реж. Сугии Гисабуро (Япония).
 Уличный боец: Анимация — мультипликационный сериал 1995 года (США).
 Уличный боец: Победа — аниме-сериал 1995 года, реж. Сугии Гисабуро (Япония).
 Уличный боец Альфа — OVA аниме-сериал 1999 года, реж. Ямаути Сигэясу (Япония).
 Уличный боец Альфа 2 — короткометражный аниме-фильм 2005 года, реж. Кувана Икуо (Япония).

См.также 
 Тяжёлые времена (фильм) — фильм с Чарльзом Бронсоном в главной роли, реж. Уолтер Хилл (США).